Niektóre osoby noszące nazwisko Mager:
 Georges Mager (1885-1950), francuski muzyk
 Józef Mager (1902-1955), polski nauczyciel, polityk PPS
 Manuela Mager (ur. 1962), niemiecka łyżwiarka figurowa
 Wolfgang Mager (ur. 1952), niemiecki wioślarz